Palo Hueco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palo Hueco, Veracruz, ort, Huayacocotla, 
 Palo Hueco, Delstaten Mexiko, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar